August Wettyn, August Saski (ur. 31 lipca 1526 we Freibergu, zm. 11 lutego 1586 w Dreźnie) – książę elektor Saksonii w latach 1553–1586.

Pochodził z linii albertyńskiej Wettynów. Był synem księcia saskiego Henryka Pobożnego. Wychowany został w luteranizmie, studiował na uniwersytecie w Lipsku. Po śmierci ojca w 1541 roku wraz z Maurycym Wettynem przejął władzę, jednak szybko z niej zrezygnował uznając zwierzchność starszego brata i powierzając mu główne zadania państwowe.

W 1553 roku po bezpotomnej śmierci Maurycego został elektorem Saksonii. W czasie sejmu w Augsburgu w 1555 roku należał do najważniejszych przywódców protestanckich Rzeszy. Po zakończeniu wojen religijnych w Niemczech podjął się reform gospodarczych w Saksonii, które przyniosły rozwój kraju. Wprowadził wiele aktów prawnych dotyczących: rolnictwa, rzemiosła, przemysłu. Próbował pojednać się z krewnymi z linii ernestyńskiej Wettynów, która utraciła prawa do elektoratu w 1547 roku.

Był dwukrotnie żonaty. Z pierwszego małżeństwa z Anną Duńską, córką króla duńskiego Chrystiana III doczekał się piętnaściorga dzieci. Jego następcą w Saksonii został Krystian I Wettyn.

Pochowany został w kościele Najświętszej Marii Panny we Freibergu.

Polityka religijna 
W 1559 roku pod wpływem nadwornych teologów protestanckich i doradców kościelnych August Wettyn sekularyzował biskupstwo miśnieńskie i dominia klasztorne. 

Sprzeciwiał się kategorycznie próbom tworzenia w Saksonii kościoła kalwińskiego w miejsce kościoła luterańskiego. W 1574 roku doprowadził do uwięzienia lub wypędzenia ze swojego kraju wszystkich kaznodziejów głoszących nauki Jana Kalwina i jego uczniów.

Kolekcjonerstwo 
August Wettyn był mecenasem kultury i sztuki, który zgromadził jedną z największych XVI-wiecznych kolekcji uzbrojenia, broni oraz malarstwa renesansowego.

Genealogia

Bibliografia 
 

Niemieccy kolekcjonerzy sztuki
Niemieccy mecenasi sztuki
Elektorzy Saksonii
Wettynowie
Urodzeni w 1526
Zmarli w 1586